Pine Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pine Hill (Alabama)
Pine Hill (Californië)
Pine Hill (New Jersey)
Pine Hill (New York)

Pine Hill kan verwijzen naar een plaats in Belize:
Pine Hill (Belize)